Xinglong  ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Xinglong (兴隆县) der bezirksfreien Stadt Chengde in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xinglong;

das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Chang’an der Stadt Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xinglong (Chang’an);
das Straßenviertel Xinglong (兴龙街道) im Stadtbezirk Changzhou der Stadt Wuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Xinglong (Changzhou);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Dong’an der Stadt Mudanjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Dong’an);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Jianye der Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xinglong (Jianye);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Jung-Gar-Banner in der Inneren Mongolei, siehe Xinglong (Jung-Gar-Banner);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Kreis Kenli in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xinglong (Kenli);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) der Stadt Linjiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xinglong (Linjiang);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Shizhong der Stadt Jinan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xinglong (Shizhong);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Shuangqing der Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xinglong (Shuangqing);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Taihe der Stadt Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinglong (Taihe);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xinglong (Taonan);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Xinglongtai der Stadt Panjin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinglong (Xinglongtai);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) im Stadtbezirk Xinqiu der Stadt Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinglong (Xinqiu);
das Straßenviertel Xinglong (兴隆街道) der Stadt Yangzhong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xinglong (Yangzhong);

die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Anlong in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinglong (Anlong);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Anyue);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Bayan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Bayan);
die Großgemeinde Xinglong (兴龙镇) im Kreis Fengdu in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xinglong (Fengdu);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Fengjie in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xinglong (Fengjie);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) der Stadt Guanghan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Guanghan);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Jingyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xinglong (Jingyang);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Stadtbezirk Jiutai von Changchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xinglong (Jiutai);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinglong (Liaoyang);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Linyi in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xinglong (Linyi);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Luding in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Luding);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinglong (Meitan);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) der Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Mianzhu);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Stadtbezirk Nanchuan der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xinglong (Nanchuan);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Pingli in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xinglong (Pingli);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Sheqi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xinglong (Sheqi);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) der Stadt Shuangliao in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xinglong (Shuangliao);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Shuangliu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Shuangliu);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Xiji im Autonomen Gebiet Ningxia, siehe Xinglong (Xiji);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Xinglong in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xinglong (Xinglong);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) der Stadt Xinmin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinglong (Xinmin);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) des Stadtbezirks Yantan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Yantan);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Autonomen Kreis Youyang in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xinglong (Youyang);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Youyi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Youyi);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) des Stadtbezirks Yubei der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xinglong (Yubei);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Yuechi);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) der Stadt Zaoyang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xinglong (Zaoyang);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Zhenba in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xinglong (Zhenba);
die Großgemeinde Xinglong (兴隆镇) im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Zhongjiang);

die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) der Stadt Fuquan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinglong (Fuquan);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Fusong in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xinglong (Fusong);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Gannan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Gannan);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Jingde in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xinglong (Jingde);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Jingyuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xinglong (Jingyuan);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Jinxiang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xinglong (Jinxiang);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Tongjiang);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Tongxin im Autonomen Gebiet Ningxia, siehe Xinglong (Tongxin);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Wuchang);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) der Stadt Wudalianchi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Wudalianchi);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) des Stadtbezirks Xiangfu in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xinglong (Xiangfu);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Xihe in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xinglong (Xihe);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Xuyi in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xinglong (Xuyi);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Xuyong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinglong (Xuyong);
die Gemeinde Xinglong (兴隆乡) im Kreis Yanjin in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xinglong (Yanjin);

die Nationalitätengemeinde Xinglong der Miao (兴隆苗族乡) im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinglong (Dafang);
die Nationalitätengemeinde Xinglong der Tujia und Miao (兴隆土家族苗族乡) im Kreis Sinan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinglong (Sinan);

die Staatsfarm Xinglong für Überseechinesen (兴隆华侨农场) in der Stadt Wanning der chinesischen Provinz Hainan, siehe Xinglong (Wanning);

das Dorf Xinglong (兴隆村) der Großgemeinde Aoqi der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinglong (Aoqi);
das Dorf Xinglong (兴隆村) der Großgemeinde Yangzi der Stadt Zhongxiang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xinglong (Yangzi).